Naftilamina poate face referire la următorii compuși chimici izomeri:
1-naftilamină
2-naftilamină

Amine aromatice
Naftaline